Юрий Алёшин:
 Алёшин, Юрий Иванович (род. 1937) — советский футболист, защитник.
 Алёшин, Юрий Фёдорович (1920—1998) — председатель колхоза в Луганской области, передовик производства, Герой Социалистического Труда.